Die Saison 1975/76 war die zweite Spielzeit der viergleisigen Schachbundesliga.

Modus 
Jeweils 8 Mannschaften spielten in den Staffeln Nord, West, Südwest und Süd ein einfaches Rundenturnier. Die vier Staffelsieger qualifizierten sich für die zentral an einem verlängerten Wochenende ausgetragene Endrunde, der Siebte und Achte jeder Staffel stiegen ab. Die Staffel Nord umfasste die Landesverbände Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Weser-Ems, die Staffel West beinhaltete die Landesverbände Hessen und Nordrhein-Westfalen, die Staffel Südwest bestand aus den Landesverbänden Baden, Mittelrhein, Pfalz und Saarland, während der Staffel Süd Vereine der Landesverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern angehörten. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte, bei Gleichstand wurde um den Gruppensieg und den Klassenerhalt Stichkämpfe gespielt, ansonsten entschied die Anzahl der Brettpunkte. Bei der Endrunde wurden generell keine Stichkämpfe gespielt, sondern bei Gleichstand nach Mannschaftspunkten entschied die Anzahl der Brettpunkte.

Vorrunde

Nord 

In die Staffel Nord waren mit dem SC Kreuzberg und dem SV Wilmersdorf zwei Berliner Vereine aufgestiegen. Beide Aufsteiger konnten sich in der Bundesliga halten, absteigen mussten hingegen der Vorjahreszweite Hannoverscher SK und der SK Bremen-Nord. Der Delmenhorster SK konnte sich erneut für die Endrunde qualifizieren und gewann dabei alle Wettkämpfe.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

West 

In die Staffel West waren der TSV Schott Mainz und die Sportfreunde Katernberg aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen die VSG Offenbach und der SV 19920 Hofheim, wobei sich letztere im Stichkampf um den Klassenerhalt der Düsseldorfer SG Rochade 2:6 geschlagen geben mussten.

Der deutsche Meister Solinger SG 1868 gab außer gegen seinen Hauptkonkurrenten SK Münster 32 auch gegen Schott Mainz ein Unentschieden ab, konnte aber dennoch mit einem Punkt Vorsprung die Staffel gewinnen und qualifizierte sich damit für die Endrunde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Südwest 

In die Staffel Südwest waren der SV 03/25 Koblenz und der SK Ludwigshafen aufgestiegen. Während sich die Koblenzer in der Bundesliga halten konnten, stieg Ludwigshafen direkt wieder ab, zusammen mit dem Aachener Schachverein, der alle Wettkämpfe verlor, zwei davon kampflos.
Nachdem der SK Heidelberg 1975 noch knapp die Endrundenqualifikation verpasst hatte, gelang es ihnen diesmal, alle Wettkämpfe zu gewinnen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Süd 

In die Staffel Süd waren der PSV Ulm und der SV Fortuna Regensburg aufgestiegen. Während die Ulmer den Klassenerhalt erreichten, mussten die Regensburger zusammen mit dem Münchener SC 1836 wieder absteigen. Da die Vereine auf den Plätzen 6 bis 8 punktgleich waren, mussten diese ein Stichturnier um den Klassenerhalt austragen, das die Stuttgarter Schachfreunde 1879 durch einen 4,5:3,5-Sieg gegen den Münchener SC und ein 4:4 gegen Regensburg für sich entscheiden konnten, da die Münchener Regensburg mit 6:2 bezwangen.
Der SC 1868 Bamberg gab zwei Unentschieden ab, erreichte aber dennoch mit vier Punkten Vorsprung deutlich den Staffelsieg und damit die Qualifikation für die Endrunde.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde 

Die Endrunde fand vom 24. bis 26. September in Hallstadt statt. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich der SC 1868 Bamberg mit einem halben Brettpunkt Vorsprung vor dem Titelverteidiger Solinger SG 1868 durch; der Delmenhorster SK wurde Dritter vor dem Heidelberger SK.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Quellen 
 Johannes Eising/Karl-Heinz Podzielny/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1974–80, ISBN 3-923113-00-5

1975/76
Schachveranstaltung 1975
Schachveranstaltung 1976
Sportsaison 1975/76